Су Гэрей (; род. Онтарио, Канада) — канадская актриса театра и кино, наиболее известная ролью доктора Клэр Дейвисон в сериале «Пси Фактор: Хроники паранормальных явлений».

Биография 
Су Гэрей родилась в венгерской семье, её родители — олимпийская чемпионка по плаванию Валерия Гиенге и ватерполист Янош Гарай.

Су Гэрей начала свою актёрскую карьеру с театральной сцены: сначала играла в детском театре, из которого позже перебралась на большую сцену. Также она является преподавателем йоги и автором нескольких книг по данной тематике. На телевидении Су Гэрей известна по ролям в сериалах «Пси Фактор: Хроники паранормальных явлений», «Буря столетия» и других.

В 2000—2004 годах Су была замужем за актёром Дэвидом Хьюлеттом.

Фильмография

Ссылки